Альдая (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Оэсте. Занимает площадь 16,1 км². Население 30303 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial del Ayuntamiento de Aldaya
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии